Матчи финалов ЖНБЛ сезона 2011/2012 проходили с 22 февраля по 11 марта 2012 года. В финалы сезона вышли пять лучших команд по итогам регулярного чемпионата. Все раунды финалов состояли всего из одной встречи. Чемпионом, в третий раз в своей истории, стала команда «Данденонг Рейнджерс», которая со счётом 94:70 разнесла команду «Буллин Бумерс». «Данденонг» в пятый раз вышел в большой финал ЖНБЛ, в трёх из которых становился триумфатором турнира, «Буллин» же в свою очередь в четвёртый раз добрался до решающей стадии финалов, имея в своём активе одну победу. Самым ценным игроком финала стала Кэтлин Маклауд, в первый раз завоевавшая этот почётный трофей.

Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Сетка финалов 
Перед началом полуфинальных матчей клубы, занявшие в турнирной таблице четвёртое и пятое места, разыграли в так называемом финале устранения последнюю путёвку в финальные игры сезона, в котором 22 февраля команда «Таунсвилл Файр» переиграла клуб «Сидней Юни Флэймз» со счётом 85:78.

Результаты

Финал устранения

Таунсвилл — Сидней — 85-78

Полуфиналы

Аделаида — Буллин — 71-73

Данденонг — Таунсвилл — 77-66

Предварительный финал

Аделаида — Данденонг — 78-91

Большой финал

Составы участников финала

Буллин — Данденонг — 70-94

Примечания

Ссылки 
 
 
 

ЖНБЛ в сезоне 2011/2012
Финалы ЖНБЛ